O Campeonato Carioca de Basquete de 2013 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Regulamento 
Os 3 times se enfrentam em 3 turnos, 1 turno em cada cidade, na fase de classificação.

O primeiro colocado se classifica diretamente para a final, enquanto o segundo e o terceiro colocados se enfrentam na disputa por outra vaga na final, em dois jogos (se necessário), com o segundo colocado tendo a vantagem de vencer apenas 1 jogo para se classificar. A final será disputada numa série melhor de três.

Fase de Classificação

Semifinal

Final

Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 

2013
Basquetebol de 2013 no Brasil